Lilla Svansjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Svansjön, Småland, sjö i Ljungby kommun,  (21 ha)
Lilla Svansjö, sjö i Marks kommun,  (12,9 ha)
Lilla Svansjön, Västergötland, sjö i Tranemo kommun,

Se även
Svansjön (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn